Tropiciel (film 1987)
 Tropiciel (film 2000) (ang. The Tracker)
 Tropiciel (film 2007)
 Tropiciel (film 2010) (ang. Tracker)
 Tropiciel powieść Orsona Scotta Carda

Zobacz też 
 Tropiciel śladów